

Presentación previa 

El estonio Jürgen Zopp fue el campeón defensor del torneo. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El ucraniano Oleksandr Nedovyesov fue el campeón del torneo, tras derrotar en la final al kazajo Andrey Golubev por 6–4, 6–1.

Cabezas de serie 

 Yevgueni Donskoi (Segunda ronda)
 Teimuraz Gabashvili (Primera ronda)
 Oleksandr Nedovyesov (Campeón)
 Andrey Golubev (Final)

  Matteo Viola (Cuartos de final)
  Dušan Lajović (Cuartos de final)
  Matthias Bachinger (Segunda ronda)
  Radu Albot (Segunda ronda)

Cuadro 
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kazán 2013